Mustvee est une ville et une municipalité urbaine du Jõgevamaa, en Estonie. Elle s'étend sur 
et a  habitants(01/01/2012).

Climat

Voir aussi

Liens internes 
 Communes d'Estonie

Liens externes

Références 

  

Mustvee
Ville en Estonie